Carlo Alfonso Maria Pellizzoni – poeta e religioso italiano
 Filippo Pellizzoni – calciatore italiano
 Michela Pellizzoni – ex calciatrice italiana
 Niccolò Pellizzoni – condottiero italiano